Monaco
 Monte-Carlo, Monaco lakó- és üdülőövezete
 Argentína
Montecarlo, megyeszékhely Misiones tartományban
 Olaszország
Montecarlo, település Toszkána régióban, Lucca megyében

 Filmek
 Monte Carlo (1926) amerikai romantikus vígjáték
 Monte Carlo (1930) amerikai zenés vígjáték
 Monte Carlo (1986) kétrészes angol tévéfilm
 Csajok Monte-Carlóban (Monte Carlo) (2011) amerikai romantikus vígjáték

 Tudomány
 Monte-Carlo-módszer, sztochasztikus szimulációs módszer

Egyéb
Montecarlo, Fischer Gábor 2004-es filmje